Onderdistrict in Indonesië
 Tegalampel (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tegalampel (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tegalampel (Tegalampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java